Грі́нвуд або Ґрі́нвуд () — англійське прізвище і топонім.

Персоналії 
 Ґрінвуд (прізвище)

Топонім

Грінвуд () — округ в штаті Південна Кароліна
 Грінвуд () — округ в штаті Канзас
 Грінвуд — місто, розташоване в окрузі Себастьян (штат Арканзас)
 Грінвуд — місто, штат Делавер
 Грінвуд — місто, штат Флорида
 Грінвуд — місто, штат Індіана
 Грінвуд — місто, штат Луїзіана
 Грінвуд — місто, штат Мен
 Грінвуд — місто в окрузі Ганнепін (штат Міннесота)
 Грінвуд — місто, штат Міссісіпі
 Грінвуд — місто, штат Міссурі
 Грінвуд — місто, штат Нью-Йорк
 Грінвуд — місто, штат Південна Кароліна
 Грінвуд — місто, штат Вісконсин
 Грінвуд — місто в окрузі Тейлор, штат Вісконсин
 Грінвуд — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Грінвуд — поселення, штат Іллінойс
 Грінвуд — поселення, штат Небраска
 Грінвуд Тауншип — поселення в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Грінвуд Тауншип — поселення в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Грінвуд Тауншип — поселення в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Грінвуд Тауншип — поселення в окрузі Джуніата, штат Пенсильванія
 Грінвуд Тауншип — поселення в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Грінвуд — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Грінвуд-Вілледж () — місто в окрузі Арапахо (штат Колорадо, США).

Грінвуд — місто в Канаді, у провінції Британська Колумбія, у складі регіонального округу Кутеней-Баундері.

Англійські прізвища